Натуральне число 322
 322 рік до нашої ери
 322 рік нашої ери